Toonami es una marca utilizada para un grupo de bloques y canales de televisión con programación dedicada a series de anime y de acción. Puede hacer referencia a: 

 Toonami, bloque original estadounidense que se emite en Adult Swim, anteriormente emitido en Cartoon Network.
 Toonami (Latinoamérica), bloque emitido entre 2002 hasta 2007 y desde 2020 en Cartoon Network.
 Toonami (Reino Unido), canal de televisión británico emitido desde 2003 hasta 2007.
 Toonami (Francia), canal de televisión francés emitido desde 2016.
 Toonami (Sudeste asiático), canal de televisión asiático que emitió desde 2012 hasta 2018.
 Toonami Jetstream fue un servicio en línea de Toonami.